Фалькенбергс ФФ () — шведський футбольний клуб із міста Фалькенберга.

Історія 
Клуб засновано 3 січня 1928 року. Жіноча секція з 1955 року. 

Після перемоги в другому дивізіоні Швеції  (2013) у сезонах 2014-2016 рр. клуб виступав в Аллсвенскан. У 2019 р. повернувся до вищого дивізіону.

Провів у Аллсвенскан 4 сезони (2014-2016, 2019): зіграв 120 матчів, у яких здобув 24 перемоги, 21 нічию і 75 поразок, різниця м'ячів 125-251.

Досягнення 
Аллсвенскан:
Найвище місце 13-е (2): 2014, 2019

Супереттан:
Найвище місце 1-е (1): 2013

Сезони в чемпіонаті Швеції

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1928